Заруднев:– русская фамилия.

Известные носители 
 Заруднев, Павел Иванович (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.
 Заруднев, Степан Степанович (1902—1943) — Герой Советского Союза.